Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen steht für:

 Media vita in morte sumus, der Beginn eines gregorianischen Chorals, siehe unter Liste geflügelter Worte.
 Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen (Ambrose Bierce), den deutschen Titel von In the Midst of Life oder Tales of Soldiers and Civilians, Erzählungen von Soldaten und Zivilisten aus dem amerikanischen Sezessionskrieg  von Ambrose Bierce